Александр Беляевский:
 Беляевский, Александр Дмитриевич — советский медик, автор книг.
 Беляевский, Александр Евграфович (1895—1970) — советский театральный режиссёр.
 Беляевский, Александр Петрович — русский революционер.